Cariño puede referirse a:
Afecto
Añoranza

Topónimo 
Cariño (La Coruña)

Música 
 Cariño, grupo español de pop indie.
 Cariñito, cumbia peruana.

Títulos de obras

Series 
Cariñositos

Radios 
La Cariñosa, Colombia
Cariño FM, Santiago de Chile
Radio Cariñosa, Chilán, Chile